Перль () — коммуна в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Мерциг-Вадерн. Население составляет 7,5 тыс. человек (2010). Занимает площадь 75,18 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара